

Patronyme 

 Ernest Montaut (1879-1909), affichiste français ;
 Henri de Montaut, peintre, graveur et illustrateur français du XIX ;
 Louis Bon de Montaut (1757-1842), révolutionnaire français ;
 Philippe de Montaut-Bénac de Navailles (1619-1684), maréchal de France ;
 Henri de Montaut de Navailles Saint-Geniès (?-1685), frère du maréchal, Lieutenant Général des armées du roi
 Pierre de Montaut (28/06/1892 - 18/08/1974), architecte contemporain d'Adrienne Gorska, son épouse.

Toponyme

Communes françaises 
 Montaut, dans l'Ariège
 Montaut, dans la Dordogne
 Montaut, dans la Haute-Garonne
 Montaut, dans le Gers
 Montaut, dans les Landes
 Montaut, en Lot-et-Garonne
 Montaut, dans les Pyrénées-Atlantiques
 Montaut-les-Créneaux, dans le Gers

Ancienne commune française 
 Montaut, dans la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Cazeneuve-Montaut

Voie de circulation 
 Rue Montaut, à Bayonne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme